Louis (Benjamin Hughes) Floutier, artiste peintre, est né le  à Toulouse où il suit une première formation artistique de cinq ans à l’école des Beaux Arts de Toulouse dans l’atelier de peinture de Monsieur Laborde. Il intègre l’Ecole Nationale Supérieure des Beaux Arts de Paris dans l’atelier de Fernand Cormon le . Premier logiste au Grand Prix de Rome.

Il participe à la première Guerre Mondiale, comme engagé volontaire au  Régiment d’Artillerie et  Génie, comme camoufleur.

Il s'installe au Pays Basque, et participe en 1919 à la fondation de la Poterie de Ciboure avec Edgard Lucat puis Etienne Vilotte, son beau-frère.

À partir de 1922,il quitte la Poterie et se concentre sur les paysages basques et surtout labourdins. Il travaille aussi à des objets décoratifs : un service de table de Sarreguemines Digoin, des faïences de Quimper décorées de modèles basques, de toiles décorées, des panneaux pyrogravés, etc.

Sa seconde épouse lui donne une fille unique en 1926. Il décède à Saint Jean de Luz le . Henri Godbarge prononce son éloge funèbre.

Benjamin et Hughes sont les prénoms secondaires qui lui ont été donnés et dont l’artiste ne s’est jamais servi de son vivant. Par le passé il a été nommé de façon erronée Louis-Benjamin dans certaines publications.

Expositions 
 Paris, Salon des Artistes Français en 1905, 1907, 1909, 1912, 1919 (Exposition spéciale des Œuvres des Artistes Mobilisés: Croquis de guerre), 1932.
 Expositions à Bayonne en 1923, 1925 et 1928, à Pau en 1925, à Toulouse en 1927, et plusieurs à Limoges
 Saint Jean de Luz : Rétrospective Floutier à la Maison Ducontenia en 1993 par Mr G. Prialloux
 Ciboure : Exposition Floutier à la Tour de Bordagain en .

Notes et références

Annexes

Bibliographie 
 Louis Floutier, Catalogue Raisonné par Mary-Anne Prunet, ,  dont plus de 950 illustrations couleur, .
 La Poterie d'Art de Ciboure 1919-1995, Sabine Cazenave et Jacques Battesti, Musée Basque et de l'Histoire de Bayonne, Le Festin , Octobre 2020
 La Poterie de Ciboure : du mystère de la création aux secrets des Artistes de Génie, 1919/1995 - 75 ans de poterie d'Art, Daniel Labarbe ,  .

Liens externes 
 
 
 floutier.com

Naissance à Toulouse
Naissance en mars 1882
Décès à Saint-Jean-de-Luz
Décès en octobre 1936
Décès à 54 ans
Peintre français du XXe siècle
Artiste de guerre
Camoufleur
Décès dans les Basses-Pyrénées